Материнка — трав'яниста рослина з дрібними бузково-рожевими квітками.
 Материнка —рід однорічних пряних трав'янистих рослин родини глухокропивових.
 Материнка (жарг.) — материнська плата.

Примітки